Sagrada Família – kościół w Barcelonie
 Sagrada Família – stacja metra w Barcelonie
 Sagrada Família – miasto w Brazylii
 Sagrada Familia – miasto w Chile